Kup BiH  2009./10. je 12. po red kup BiH u športu nogometu koji organizira NS BiH. Branitelj naslova je Slavija iz Istočnog Sarajeva.

Šesnaestina finala 

U šesnaestini finala kupa BiH sudjeluje uz 16 klubova iz Premijer lige i 10 klubova iz NS Federacije BiH, te 6 klubova iz FS Republike Srpske. Ždrijebanje parova održano je 1. rujna u Sarajevu.

 * bez borbe, Posušje je odustalo

Osmina finala 

 * zbog gola u gostima Zrinjski prolazi u četvrtinu finala

Četvrtina finala

Polufinale

Finale 

Osvajač Kupa BiH u sezoni 2009./10. je FK Borac Banja Luka.

Vanjske poveznice 

 Službena stranica NS BiH 

2009-10
 kup